Франсуа Гакон (; ,  —, Аньер-сюр-Уаз) — французский поэт-сатирик и переводчик.

Некоторое время был членом духовной конгрегации, но затем вышел из неё, чтобы быть свободным в своей сатирической деятельности.

Известен как «поэт без прикрас» своими сатирами против Жана-Батиста Руссо, Антуана Удара де Ламотта, Николы Буало, Ж.-Б. Боссюэ , Вольтера и многих других.

Под конец жизни снова стал монахом.

Избранные сочинения 
 Apologie pour M. Despréaux, ou Nouvelles satyres contre les femmes (1695)
 Le Poëte sans fard, ou Discours satiriques en vers (1696)
 Anti-Rousseau (1712)
 Dissertations sur les ouvrages de monsieur de La Motte. Premiere dissertation, ou Idée generale des ouvrages de cet auteur, tirée de la preface de ses reflexions sur la critique. Seconde dissertation, sur un auteur de poëtique posé par cet auteur; et sur le discours de Diomede à Agamemnon, censuré par le même (1715) Texte en ligne
 Homère vengé, ou Réponse à M. de La Motte sur l’Iliade (1715). Réédition : Slatkine, Genève, 1971.
 Histoire satirique de la vie et des ouvrages de M. Rousseau, en vers ainsi qu’en prose  (1716)
 Le Journal satirique intercepté, ou Apologie de M. Arrouet de Voltaire et de M. Houdart de La Motte (1719)
 Le Secrétaire du Parnasse au sujet de la tragédie d’Inès de Castro; et souscriptions désintéressées (1723—1724)

Ему принадлежит также метрический перевод Анакреона (1712).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сочинения Ф. Гакона

Поэты Франции
Поэты по алфавиту
Поэты XVII века
Поэты XVIII века
Сатирики Франции
Переводчики Франции
Умершие в Иль-де-Франс